Boegehold ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Boegehold (1876–1965), deutscher Mathematiker und Optiker
 Wilhelm Boegehold (1815–1873), deutscher evangelischer Gefängnispfarrer